RCA Records — один из звукозаписывающих лейблов компании Sony Music Entertainment, основанный в 1901 году. Объединяет три лейбла — RCA Records (рок-музыка, поп-музыка, кантри), RCA Victor (бродвейские мюзиклы, блюз, музыка народов мира, джаз), RCA Red Seal (классическая музыка).

История 
В 1929 году Радиокорпорация Америки (RCA) приобрела Victor Talking Machine Company, на тот момент самый большой производитель фонографов (включая «Виктрола») и записей для них. Компания стала называться RCA-Victor. С Victor RCA приобрела права на использование известной торговой марки Nipper на территории Нового Света. В китайском Шанхае RCA-Victor был главным конкурентом Baak Doi.

В 1931 году британский филиал RCA Victor — Gramophone Company — слился с Columbia Graphophone Company, образовав компанию EMI. Это дало главе RCA Дэвиду Сарноффу место в управлении EMI. Тогда же RCA Victor разработал и выпустил в продажу первую запись на диске 33⅓ оборотов в минуту. В отличие от послевоенных пластинок на 33⅓ оборотов в минуту, они не имели «микроуглублений», а использовали стандартный размер углубления, идентичный современным дискам на 78 оборотов в минуту. Формат был коммерческим провалом в разгар Великой депрессии, частично потому, что оборудование для записи и воспроизведения были дороги. Система была выведена с рынка приблизительно через год. Это была не первая коммерческая попытка создания долгоиграющего формата записей, в предыдущем десятилетии Edison Records продавал диски, записанные вертикально микроуглублением, время воспроизведения — 20 минут на сторону, долгоиграющие пластинки Эдисона тоже оказались коммерческим провалом.

В течение Второй мировой войны связи между RCA и его японским филиалом JVC были разорваны. Японская записывающая компания Victor Entertainment осталась дочерним отделением JVC.

С 1942 по 1944 год лейбл RCA Victor подвергся серьёзному удару со стороны Американской федерации музыкантов из-за звукозаписывающего бойкота. Практически все музыканты союза не могли сделать запись в течение того периода. Одним из немногих исключений была возможность выпуска записей выступлений Симфонического оркестра NBC с Артуро Тосканини. RCA «потеряла» в тот период Филадельфийский оркестр; в то же время Columbia Records быстро уладила отношения с союзом и Юджином Орманди, и филадельфийцы подписали новый контракт с Columbia, где начали делать записи в 1944 году.

В 1949 году лейбл RCA-Victor разработал и выпустил первую запись на пластинке 45 оборотов в минуту, ответив на долгоиграющие (LP) пластинки 33⅓ оборотов в минуту, выпущенные CBS/Columbia. 45-оборотная запись стала стандартом для поп-синглов с временем проигрывания, равнозначным 10-дюймовым 78-оборотным дискам (меньше четырёх минут на каждую сторону). Однако компания RCA также выпустила несколько «мини-альбомных» (EP) дисков с временем проигрывания до 10 минут, преимущественно для классических записей. Одним из первых 45-оборотных EP был диск Артура Фидлера и Бостонского Попс Оркестра, включавший «Славянский марш» Чайковского.

В 1950 году, поняв, что формат LP компании Columbia стал успешным, а RCA потеряла долю на рынке, RCA Victor также начал выпускать LP. Среди первых выпущенных RCA LP-записей было исполнение «Gaite Parisienne» Жака Оффенбаха Артуром Фидлером и Бостонским Попс Оркестром, которое было записано в Boston Symphony Hall 20 июня 1947 года; в каталоге ей дали номер LM-1001. Популярные альбомы выпускались с префиксом «LPM.» Позже, в 1958 году лейбл RCA выпускал классические стереоальбомы с префиксом «LSC.», а популярные стереоальбомы выпускались с префиксом «LSP.»

В 1950-х годах у RCA было три дочерних лейбла: «Groove», «Vik» и «X». Лейбл «X» был основан в 1953 и переименован в «Vik» в 1955 году. Лейбл «Groove», основанный в 1954 году, специализировался на ритм-н-блюзе.

В течение 1940-х и 1950-х годов RCA конкурировал с Columbia Records. Много записей было сделано с Симфоническим оркестром NBC, обычно под управлением Артуро Тосканини; иногда RCA использовал записи радиоконцертов. Оркестр NBC, распавшийся в 1954 году, был реорганизован в Symphony of the Air и продолжил делать записи для RCA, так же как и для других лейблов, в основном, с Леопольдом Стоковским. RCA также выпустила несколько записей с Victor Symphony Orchestra, позже переименованным в RCA Victor Symphony Orchestra, в который были привлечены разные музыканты из Филадельфии и Нью-Йорка, а также члены Symphony of the Air. К концу 1950-х годов у RCA было меньше контрактов с престижными оркестрами, чем у Columbia: RCA записывала Чикагский симфонический оркестр и Бостонский симфонический оркестр, в то время как у Columbia были Кливлендский оркестр, Филадельфийский оркестр, и Нью-Йоркский филармонический оркестр.

В феврале 1954 года RCA сделал свои первые стереофонические записи, записав Бостонский симфонический оркестр под управлением Шарля Мюнша, исполнивший «Проклятие Фауста» Гектора Берлиоза. С этого началась практика одновременной записи оркестров со стереофоническим и монофоническим оборудованием. Другая ранняя стереозапись была сделана Артуро Тосканини и Гвидо Кантелли с Симфоническим оркестром NBC, Бостонским Попс Оркестром под управлением Артура Фидлера, и Чикагским симфоническим оркестром под управлением Фрица Рейнера. Сделанные специальным трёхдорожечным магнитофоном и тремя микрофонами, эти записи были первоначально выпущены на специальных стереофонических катушечных лентах и затем, начиная с 1958 года, на виниловых долгоиграющих пластинках с эмблемой «Живой стереозвук». Sony BMG продолжило переиздавать эти записи на CD.

В сентябре 1954 года RCA ввела формат пластинки «Gruve-Gard», у пластинок центр и край диска были тоньше, чем область проигрывания, тем самым сократив шарканье и следы во время проигрывания или при использовании на вертушках с переключателем записей. Большинство конкурентов RCA Victor Records быстро приняли новую идею.

Стереоальбомы Тосканини (последние два концерта с Симфоническим оркестром NBC), однако, никогда не выпускались RCA. Music and Arts выпустила их на CD в 1987 и 2007 годах соответственно.

В 1955 году RCA выкупила контракт на запись Элвиса Пресли у Sun Records за астрономическую в то время сумму в 35 тыс. долларов. Пресли стал самым коммерчески успешным исполнителем у RCA.

В 1957 году RCA закончила 55-летнее сотрудничество с EMI и подписала договор на дистрибуцию с Decca Records, что заставило EMI приобрести Capitol Records. Лейбл Capitol тогда стал главным дистрибьютером записей EMI в Северной и Южной Америке, в то время как RCA распространяла его записи через Decca в Великобритании на лейблах RCA и RCA Victor с логотипом светящегося болта вместо логотипа His Master's Voice Nipper (который с 2003 года стал принадлежать HMV Group plc в Великобритании после того как EMI передал ей собственность торговой марки). RCA наладила свою собственную дистрибуцию в Великобритании в 1971 году.

Также в 1957 году RCA открыла студию звукозаписи в Нэшвилле (Теннесси), которая записывала хит за хитом для RCA в течение 20 лет. Впоследствии студия была открыта для экскурсий как RCA Studio B.

В 1963 году RCA ввела технологию «Dynagroove», которая добавила компьютерную технологию к процессу записи диска для улучшения воспроизведения звука.

В сентябре 1965 года, RCA и Lear Jet Corp. объединили усилия для выпуска стереофонических 8-трековых музыкальных кассет (Stereo-8), которые были впервые использованы в серии автомобилей Форд 1966 года и были популярны в течение конца 1960-х и 1970-х годов.

В конце 1968 года RCA модернизировал свой имидж новым футуристическим логотипом и виртуальным «увольнением Виктора и Ниппера». Фон этикеток, который всегда был чёрным, был заменён на ярко-оранжевый (позже, в начале 1970-х, стал коричневым). С 1976 года RCA Records вернул изображение пса перед граммофоном на большинство этикеток в тех странах, где компания имела права на торговую марку Nipper. «Затемнённый» логотип, использовавшийся на альбомах RCA «Живой стереозвук», был возвращён в 1990-х годах для серии CD, посвящённых историческим трёхдорожечным стереофоническим записям.

RCA также выпустил несколько альбомов с бродвейскими мюзиклами, такими как  с участием Мэри Мартин, «Чёртовы янки», «Хелло, Долли!», «Оливер!» и «Скрипач на крыше»; запись проходила в Линкольн-центре. Они также отвечали за саундтреки к фильмам «Исход» и «Звуки музыки». Альбом с музыкой из фильма с Джули Эндрюс стал одним из самых продаваемых саундтреков всех времён. RCA также издал оригинальный саундтрек к мюзиклу «Волосы».

В конце 1969 году RCA выпустил очень тонкий, лёгкий виниловый LP, известный как «Dynaflex». Этот тип изготовления претендовал на то, чтобы преодолеть искажения и другие проблемы обычного метода, но на рынке обрёл противоречивую репутацию.

В сентябре 1970 года RCA представил первые квадрофонические 4-канальные 8-дорожечные ленточные картриджи («Quad-8», позднее — просто «Q8»). Позже RCA начал выпускать квадрофонические виниловые записи, в первую очередь классической музыки, в формате «CD-4 Quadradisc», разработанном JVC. Для этого формата требовались специальный картридж с частотным откликом ±1 дБ на каждые 50 кГц, демодулятор, декодировавший разницу между фронтальным и тыловым каналами с 30 кГц поднесущей, четырёхканальный усилитель и четыре разных громкоговорителя. И «Quad-8», и «CD-4» были по-настоящему дискретными квадрофоническими системами 4-4-4. С тех пор как Columbia представила свою псевдоквадрофоническую систему, «SQ», с электронным кодированием, для которой также требовались «декодер», специальный усилитель и четыре громкоговорителя, системы стали конкурировать и были совершенно несовместимы. Лейблы Warner Music приняли формат «Quadradisc», но RCA и Columbia через несколько лет отказались от квадрофонической записи; некоторые сессии RCA позднее были заново сведены в Dolby и выпущены на CD. Они включали серию альбомов Charles Gerhardt, посвящённых композиторам классических фильмов Эриху Корнгольду, Альфреду Ньюману, Дмитрию Тёмкину, Максу Стайнеру, Францу Вахсману и другим, и исполненных National Philharmonic Orchestra в лондонском Kingsway Hall.

В 1983 году Bertelsmann продал RCA 50 % акций Arista Records. В 1985 году Bertelsmann и RCA сформировали совместное предприятие, названное RCA/Ariola International.

Когда в 1986 году General Electric приобрела RCA, компания продала 50 % своей доли в RCA/Ariola International своему партнёру Bertelsmann, и компания была переименована в BMG Music. BMG вернула логотип с молнией, чтобы ясно дать понять, что RCA Records, как и другие подразделений RCA, которые General Electric продала или закрыла, более не находятся в совместной собственности. Единственным подразделением RCA, которое сохранила General Electric, была National Broadcasting Company. BMG также возродила лейбл «RCA Victor» для музыкальных жанров, кроме кантри, поп- и рок-музыки.

В 2004 году BMG и Sony слили свои музыкальные холдинги в совместное предприятие, названное Sony BMG. В 2006 году Sony BMG объединил свои бродвейские музыкальные лейблы, включая RCA Victor в новый Masterworks Broadway Records. В 2008 году Sony выкупила у Bertelsmann 50 % акций совместного предприятия и переименовала Sony BMG в Sony Music Entertainment.

Список исполнителей 
 Doja Cat
 Zayn Malik
 MØ
 Autograph
 ASAP Rocky
 Britney Spears
 Майли Сайрус (до 2021 года)
 Кристина Агилера
 Хилари Дафф
 Дэвид Боуи (до 1983 года)
 Келли Кларксон
 Натали Имбрулья
 Аврил Лавин
 Элвис Пресли
 Тито Пуэнте
 Pentatonix
 G-Eazy
 Shakira
 ElyOtto
 T-Pain
 Джастин Тимберлейк
 Chris Brown
 Backstreet Boys
 Делла Риз
 Kings Of Leon
 Kesha
 Mr. Mister
 Hurts
 The Strokes
 New Politics
 Westlife
 Scorpions
 Three Days Grace
 Келли Коффи
 Шарлотта Мартин
 Bullet for My Valentine
 Ska-P
 Kid Ink
 Jimmy Eat World
 Foxes
 ASAP Ferg
 Foo Fighters
 Becky G
 Neon Jungle (до 2015 года)
 Nothing but Thieves
 Брук Кэнди
 BROCKHAMPTON
 Mikolas Josef
 Tinashe (до 2018 года)
 Little Mix
 Citizen Queen
 Джейкоб Сарториас
 Фредди Дредд
 ATEEZ
 Bryson Tiller

В 1977 году фирмой RCA Victor была выпущена пластинка с записями песен Владимира Высоцкого.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Internet Archive: Command Performance (1942). How RCA records are made

Лейблы звукозаписи США
Лейблы звукозаписи
Sony
Лейблы звукозаписи, основанные в 1901 году